Il turno preliminare della Euroleague Basketball 2014-2015 prevede un torneo a eliminazione diretta, a cui partecipano 8 squadre. Le partite si sono giocate dal 23 al 26 settembre. La vincente si qualifica alla regular season. Le perdenti vengono invece ammesse all'Eurocup 2014-2015.

Squadre partecipanti

Risultati

Primo turno

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2014-2015